Bariton (glas), vrsta muškoga pjevačkoga glasa
 Bariton (glazbalo), puhačko limeno glazbalo